Andrew Bailey puede hacer referencia a:

 Andrew Bailey (banquero) (n. 1959), banquero inglés, gobernador del Banco de Inglaterra.
 Andrew Bailey (beisbolista) (n. 1984), lanzador de béisbol estadounidense.
 Andrew Bailey (artista) (n. 1947), artista de performance y comediante británico